Daniel Rincón era il campione in carica, ma non hanno preso parte al torneo perché non più eleggibile per superamento limite età.

Martín Landaluce ha conquistato il titolo, battendo in finale Gilles-Arnaud Bailly con il punteggio di 7-63, 5-7, 6-2.

Teste di serie

  Daniel Vallejo (semifinale)
  Gilles-Arnaud Bailly (finale)
  Kilian Feldbausch (quarti di finale)
  Nishesh Basavareddy (secondo turno)
  Martín Landaluce (campione)
  Lautaro Midón (secondo turno)
  Gonzalo Bueno (terzo turno)
  Edas Butvilas (secondo turno)

  Coleman Wong (semifinale)
  Martyn Pawelski (secondo turno)
  Jakub Nicod (secondo turno)
  Ignacio Buse (primo turno)
  Gerard Campana Lee (terzo turno)
  Yaroslav Demin (terzo turno)
  Jaden Weekes (primo turno)
  Michael Zheng (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone principale

US Open 2022